Инцидент с южнокорейски „Боинг“ може да се отнася за:
 инцидента с южнокорейския „Боинг 707“ над въздушното пространство на СССР в Карелска АССР, РСФСР, при който самолетът е принудително приземен върху ледено езеро;
 инцидента с южнокорейския „Боинг 747“ над въздушното пространство на СССР в Далечния изток, РСФСР, при който самолетът е свален и се разбива.

Авиационни произшествия в Русия
Авиация в Южна Корея
История на Южна Корея